Carrero ist der Familienname folgender Personen:

 Aimee Carrero (* 1988), dominikanisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Beto Carrero (1937–2008), brasilianischer Unternehmer
 Héctor Carrero (* 1991), mexikanischer Eishockeyspieler
 Luis Carrero Blanco (1904–1973), spanischer Militär (Admiral) und Politiker
 Mario Carrero (* 1952), uruguayischer Sänger
 Raimundo Carrero (* 1947), brasilianischer Autor
 Raúl Horacio Scarrone Carrero (1931–2021), uruguayischer Geistlicher, Bischof von Florida (Uruguay)
 Tônia Carrero (* 1922), brasilianische Schauspielerin

Siehe auch:

 Carrera
 Carreras
 Carreira